El nombre Davy Jones puede referirse a:

 Davy Jones (1964) es un piloto estadounidense
 Davy Jones (1945-2012) es un músico británico
 Davy Jones es un antagonista ficticio de la saga de películas Piratas del Caribe